Lorca Deportiva puede referirse a los siguientes clubes de fútbol de la ciudad de Lorca, en la Región de Murcia (España):

 Club de Fútbol Lorca Deportiva (1969), fundado en el año 1969 y disuelto en 1994.
 Lorca Deportiva Club de Fútbol, fundado en el año 2002 y disuelto en 2010.
 Club de Fútbol Lorca Deportiva, fundado en el año 2012.